Heimdal peut désigner :
 Heimdall, un personnage de la mythologie nordique ;
 Heimdal, un quartier de la ville de Trondheim en Norvège ; 
 Heimdal, une census-designated place située dans le comté de Wells, dans l’État du Dakota du Nord, aux États-Unis ;
 les éditions Heimdal, maison d'édition française, située à Bayeux, spécialisée dans la Seconde Guerre mondiale, le Moyen Âge et le régionalisme normand ;
 le logiciel Heimdal, une implémentation de Kerberos ;
 Heimdal, un cratère d'impact martien de 11,5 kilomètres de diamètre dans Vastitas Borealis (68,52 ° N, 124,73 °) proche du site d’atterrissage de la sonde Phoenix ;
 Heimdal Distribution, une société grossiste en technologie mobile, situé à Paris dans le  arrondissement.

Voir aussi